Daniel Clark peut désigner :
 Daniel Clark (1766-1813), négociant, planteur de coton, spéculateur et homme politique américain ;
 Daniel B. Clark (1890-1961), directeur de la photographie américain ;
 Daniel Clark (1947-2011), vielliste et comédien français ;
 Daniel Clark (né en 1988), joueur anglais de basket-ball.